Mehrere Schiffe der US-Marine wurden USS Pennsylvania genannt – zu Ehren des zweiten Staates der Vereinigten Staaten von Amerika:
 Pennsylvania (Schiff, 1837), war eins von neun Linienschiffen, deren Bau 1816 durch den US-Kongress genehmigt worden war, der Stapellauf fand 1837 statt.
 Ein Schraubendampfer, kielgelegt als Keywaden in 1863, aber niemals vom Stapel gelaufen, wurde in Pennsylvania umgetauft. (1884 verschrottet)
 USS Pennsylvania (ACR-4), Namensgeberin der Klasse von Panzerkreuzern, wurde in USS Pittsburgh (CA-4) umbenannt, bevor sie im Ersten Weltkrieg ihren Dienst tat. 
 USS Pennsylvania (BB-38), Namensgeberin der Klasse von Schlachtschiffen im Ersten und Zweiten Weltkrieg
 USS Pennsylvania (SSBN-735), ein U-Boot der Ohio-Klasse

Pennsylvania